Una función propia puede referirse a:
 Una autofunción o eigenfunción que sea un vector propio de un operador lineal definido sobre cierto espacio funcional.
 Una aplicación propia un tipo de aplicación continua definida sobre un espacio topológico tal que las preimagenes de conjuntos compactos son también compactas.